Georg Chüden ist der Name folgender Personen

* Georg Chüden (Georg Wilhelm Cyriakus Chüden; 1768–1815), Major der Königlich Deutschen Legion in der Schlacht bei Waterloo, siehe die Gedenktafel an der Waterloosäule sowie Denkmal für die Hannoveraner
 Georg Chüden (gestorben 1859), Königlich Hannoverscher Leutnant zur See, siehe Duellstein (Hannover)